Die COVID-19-Pandemie in Burkina Faso tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Die ersten zwei Fälle von COVID-19 wurden am 9. März 2020 in Burkina Faso bestätigt. Diese beiden Fälle wurden von der WHO am 11. März 2020 bestätigt.
Mit Stand 5. April 2020 gibt es 345 bestätigte Infektionen, davon haben sich 90 bereits erholt, 17 Personen sind verstorben.

Maßnahmen 
Am 20. März 2020 wurden die Flughäfen des Landes geschlossen, die Grenzen geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt. Die Impfung der Bevölkerung verlief aufgrund eines Mangels an verfügbaren Impfstoffen schleppend. Stand Mai 2021 hatte Burkina Faso noch gar keine Impfstofflieferungen erhalten.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Burkina Faso wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Burkina Faso
Gesundheit (Burkina Faso)
Geschichte (Burkina Faso)